Соузга — село в Майминском районе Республики Алтай России, административный центр Соузгинского сельского поселения.

География 
Расположено к юго-западу от Горно-Алтайска, на реке Катуни.

История 
В 1987 году в состав села включено село Верх-Соузга и посёлок Плодопитомник

Население

Такси 
На территории села работает сервис заказа такси Максим

Примечания 

Населённые пункты Майминского района